Margaret Gardiner peut faire référence à:

 Margaret Gardiner (1904-2005), artiste britannique
 Margaret Gardiner (né en 1959),  reine de beauté sud-africaine

Voir aussi

Source de la traduction